Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 1923 war ein Tenniswettbewerb in London.

Es siegten Leslie Godfree und Randolph Lycett.

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Turnierplan auf der Homepage des Turniers
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 169.

Herrendoppel
1923